Список самых высоких зданий Остина содержит упорядоченные по высоте высотные здания города Остин штата Техас в США. В городе насчитывается 27 зданий высотой не менее 75 метров, ещё одно здание, Fairmont Hotel, находится в стадии строительства. Самым высоким на декабрь 2019 года является здание , построенное в 2019 году. Высота небоскрёба составляет 208,8 метра, оно является самым высоким жилым зданием к западу от Миссисипи. Вторым по высоте является здание  высотой 208,2 метра, бывшее самым высоким в городе с 2010 по 2019 год. Третье место занимает  высотой 179,8 метра, построенное в 2018 году.

Первым высотным зданием в городе стал Капитолий штата Техас, построенный в 1888 году. Первым небоскрёбом в традиционном понимании стало здание Scrabrough, построенное в 1910 году
. Первый бум небоскрёбов в Остине произошёл в 1970-х и 1980-х годах. За этот период было построено более 30 наиболее высоких зданий города. Вторая волна строительства небоскрёбов началась в 2007 году. С тех пор в городе построено несколько высоток, в том числе The Independent, The Austonian и Fairmont Austin.

Ни одна из высоток Остина не входит в список самых высоких зданий США, а в техасском списке присутствует лишь два здания. Отчасти размеры и разреженность домов в центре города объясняется местными законами, требующими сохранять коридоры обзора Техасского Капитолия.

Построенные здания 
В этом списке перечислены высотные здания Остина высотой не менее 75 метров. Высота измеряется по высоте верхнего архитектурного элемента, то есть до верхушки шпиля или крыши, если шпиль отсутствует. Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например, антенны, не учитываются.

Строящиеся здания

Хронология высочайших зданий Остина

См. также 
 Архитектура Техаса
 Список самых высоких зданий Техаса
 Список самых высоких зданий Далласа
 
 
 
 Список самых высоких зданий Хьюстона

Примечания

Ссылки 
 
 

Остин
Здания